Ошмяны-БГУФК () — белорусский футбольный клуб из города Ошмяны Гродненской области.

История 
Клуб был основан в 2012 году как «Славянин» и изначально базировался в Минске. «Славянин» участвовал в любительских соревнованиях города Минск в 2012—2013 годах и в 2014 году вышел во Вторую лигу Белоруссии. Весной 2015 года руководство клуба приняло решение перебазировать клуб в город Ошмяны и переименовать его в честь города..

В 2016 году «Ошмяны», завершив предыдущий сезон на пятом месте во второй лиге, был принят в Первую лигу, заменив там не прошедшие лицензирование клубы. 

С 2017 года команда играет во второй лиге и до сезона 2019 попадала в топ 5 лучших команд (в 2017 – 3 место; 2018 – 4 место; 2019 – 2 место). В сезоне 2019 года Ошмяны заняли 2 место в турнирной таблице и тем самым обеспечили себе выход в первую лигу. В 2019 году команда обновила свою эмблему. В 2020 году клуб представит свой город в Первой лиге Беларуси по футболу.

Статистика выступлений

Чемпионат и кубок Белоруссии 

 1 Учитывая 6 игр, перенесенных с 1-го раунда. Показатели только в финальном этапе: 8 матчей, 3-2-3, разница мячей 13-15..

Примечания

Ссылки 
 Профиль на by.tribuna.com  

Футбольные клубы Белоруссии